Сочица () — село в Сербии, в общине Вршац, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 170 жителей (по переписи населения 1991 года — 291 житель).

Демография 
В селе Сочица, по переписи 2002 года проживали 142 совершеннолетних жителя, средний возраст которых — 47,9 лет (42,2 года у мужчин и 53,2 года у женщин). В селе есть 68 домашнее хозяйство, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,50.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Дворец барона Йовановича

Населённые пункты Воеводины